Institut de droit international (IDI) (Ústav mezinárodního práva) je organizace, která se věnuje studiu a výzkumu mezinárodního práva. Jeho členové jsou všeobecně považováni za přední mezinárodní právníky.

8. září 1873 tuto organizaci založili Gustave Moynier, Gustave Rolin-Jaequemyns a dalších devět renomovaných právníků v Salle de l'Arsenal na gentské radnici v Belgii.

Každý půlrok ústav organizuje kongres, na kterém organizace studuje aktuální mezinárodní právo a předkládá možná řešení. Zaměřuje se především na lidská práva a mírové diskuse. Z tohoto důvodu také ústav získal v roce 1904 Nobelovu cenu míru.

Reference

Externí odkazy 
 
 IDI na oficiálním webu Nobelovy ceny
 Oficilání stránky IDI

Mezinárodní právo
Nositelé Nobelovy ceny za mír
Mezinárodní organizace